Эльзас, вперед! (, ) — политическая партия во французском Эльзасе, националистического и автономистского направления. 

Партия декларирует борьбу за эльзасскую идентичность (язык, культуру, историю) и часто рассматривается как крайне-правая, из-за её позиции по вопросам иммиграции, вступления Турции в ЕС и подобным темам. В 1998-2004-м гг. партия имела представительство в эльзасском региональном совете, но на региональных выборах во Франции 2004-го года набрала 9.42 % голосов избирателей, не сумев получить места в парламенте. Штаб-квартира партии находится в Страсбурге.

Ссылки 
 Официальный сайт  

Сепаратистские партии
Эльзас